All Saints — название двух различных компиляций Дэвида Боуи, первая выпущена неофициально в 1993 году, вторая вышла в 2001 году на лейбле EMI, оба сборника состоят из его инструментальных работ.

Об альбомах 
Первый сборник «All Saints» был издан на 2-х дисках, задуманный как рождественский подарок друзьям и семье Боуи, в 1993 году. Было сделано лишь 150 копий. Из-за своей редкости альбом является весьма желательным экземпляром у коллекционеров на протяжении многих лет.

В 2001 году с подачи Дэвида Боуи, был издан второй сборник «All Saints». В этот сборник были включены все инструментальные композиции из альбома «Black Tie White Noise», а также «South Horizon» из «The Buddha of Suburbia», «Brilliant Adventure» из альбома «'hours...'» и «Crystal Japan», тоже вошли в этот сборник.

Ни один из сборников не является полной компиляцией инструментальных композиций Боуи.

Список композиций

Компиляция 1993 года

Диск 1 
 «Warszawa» (Дэвид Боуи, Брайан Ино) — 6:17
 «Some Are» (Low Symphony version) (Дэвид Боуи, Брайан Ино, Филип Гласс) — 11:17
 «Subterraneans» (Дэвид Боуи) — 5:37
 «Moss Garden» (Дэвид Боуи, Брайан Ино) — 5:03
 «Sense of Doubt» (Дэвид Боуи) — 3:57
 «Neuköln» (Дэвид Боуи, Брайан Ино) — 4:34
 «Art Decade» (Дэвид Боуи) — 3:43
 «The Mysteries» (Дэвид Боуи) — 7:08
 «Ian Fish U.K. Heir» (Дэвид Боуи) — 6:20

Диск 2 
 «Abdulmajid» (Дэвид Боуи, Брайан Ино) — 3:40
 «South Horizon» (Дэвид Боуи) — 5:20
 «Weeping Wall» (Дэвид Боуи) — 3:25
 «Pallas Athena» (Дэвид Боуи) — 4:40
 «A New Career in a New Town» (Дэвид Боуи) — 2:50
 «The Wedding Song» (Дэвид Боуи) — 5:04
 «V-2 Schneider» (Дэвид Боуи) — 3:10
 «Looking for Lester» (Дэвид Боуи, Найл Роджерс) — 5:36
 «All Saints» (Дэвид Боуи, Брайан Ино) — 3:35

Компиляция 2001 года 
 «A New Career in a New Town» (Дэвид Боуи) — 2:50
 «V-2 Schneider» (Дэвид Боуи) — 3:10
 «Abdulmajid» (Дэвид Боуи, Брайан Ино) — 3:40
 «Weeping Wall» (Дэвид Боуи) — 3:25
 «All Saints» (Дэвид Боуи, Брайан Ино) — 3:35
 «Art Decade» (Дэвид Боуи) — 3:43
 «Crystal Japan» (Дэвид Боуи) — 3:08
 «Brilliant Adventure» (Дэвид Боуи) — 1:51
 «Sense of Doubt» (Дэвид Боуи) — 3:57
 «Moss Garden» (Дэвид Боуи, Брайан Ино) — 5:03
 «Neuköln» (Дэвид Боуи, Брайан Ино) — 4:34
 «The Mysteries» (Дэвид Боуи) — 7:12
 «Ian Fish U.K. Heir» (Дэвид Боуи) — 6:27
 «Subterraneans» (Дэвид Боуи) — 5:37
 «Warszawa» (Дэвид Боуи, Брайан Ино) — 6:17
 «Some Are» (Дэвид Боуи, Брайан Ино, Филип Гласс) (Low Symphony version) — 11:17

Примечания

Альбомы, спродюсированные Тони Висконти
Альбомы, спродюсированные Дэвидом Боуи
Сборники EMI Records
Сборники на английском языке
Сборники Дэвида Боуи